En thermodynamique le point critique est une notion liée aux transitions de phase.
 En mathématiques, le point critique est un concept de calcul différentiel permettant entre autres la recherche d'extremums pour une fonction.
 En saut à ski, le point K ou point critique est un point caractéristique de la géométrie d'un tremplin de saut à ski.
 Point critique est un film réalisé par Lee Redmond en 1994.